Jeff Jones puede referirse a:

 Jeffrey Jones (1946-), actor estadounidense;
 Jeffrey M. Jones Jones (1958-), político mexicano;
 Jeffrey Catherine Jones (1944-2011), artista estadounidense;
 Jeff Jones (1953-), músico (bajista) canadiense.